Della Corte ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín della Corte (* 1997), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Andrea Della Corte (1883–1968), italienischer Musikkritiker
 Bianca Della Corte (* 1917), italienische Schauspielerin
 Francesco Della Corte (1913–1991), italienischer Latinist und Philologe